Tuggle ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Tuggle (1951/1952–2022), US-amerikanischer Musiker, Sänger und Songwriter
 Jessie Tuggle (* 1965), US-amerikanischer Profi-Footballspieler
 Kenneth H. Tuggle (1904–1978), US-amerikanischer Politiker
 Richard Tuggle (* 1948), US-amerikanischer Regisseur und Produzent

Tuggle steht für:
 Tuggle (Virginia), eine Ortschaft im Prince Edward County im US-Bundesstaat Virginia